

Film

...und führe uns nicht in Versuchung – film del 1917 diretto da Richard Eichberg
...und führe uns nicht in Versuchung – film del 1957 diretto da Rolf Hansen